Giuseppe Carboni ist der Name folgender Personen:

*Giuseppe Carboni (Altphilologe) (1856–1929), italienischer Altphilologe
Giuseppe Carboni (Komponist) (1866–1934), kanadischer Musikpädagoge, Dirigent und Komponist italienischer Herkunft